Jakub Moczulski – polski urzędnik
 Leszek Aleksander Moczulski – polski poeta
 Leszek Moczulski – polski dziennikarz i publicysta
 Michał Rossler-Moczulski – polski fotograf naukowy
 Wiktor Moczulski – rosyjski entomolog
 Wiktor Moczulski – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego